Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pablo Campana che ha battuto in finale Luis Morejon 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Luis Morejon (finale)
 Roberto Jabali (semifinali)
 Eyal Ran (semifinali)

 Juan Antonio Pino Pérez (primo turno)
 Mosè Navarra (quarti di finale)
 Patricio Arnold (secondo turno)
 Miguel Tobon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 1996